Silver Star peut désigner :
 Silver Star, une attraction du parc d'attractions Europa-Park ;
 Silver Star, une médaille américaine attribuée à une personne qui aura été citée pour bravoure en opération contre l'ennemi ;
 Silver Star, une ligne de chemin de fer reliant New York à Miami ;
 Silver Star, une bande dessinée de Jack Kirby produite en 1981.

Voir aussi 
 Silver Star Mountain Resort, une station de ski en Colombie-Britannique